Зура Бараева (настоящие имя и фамилия — Марьям Маршугова) — командир женского отряда ВС ЧРИ, участница Второй российско-чеченской войны, супруга (вдова) бригадного генерала ЧРИ Арби Бараева. Убита в ходе операции по освобождению заложников в Московском театре на Дубровке в октябре 2002 года, возглавляла отряд смертниц.

Один из заложников описал еë так:

«Она казалась очень адекватной. Она скрывала свои чувства за маской. Казалось, что ей нравится, что она оказалось в такой ситуации, что люди слушают ее и хотят поговорить с ней. Она спрашивала у людей (заложников), есть ли у них дети и постоянно повторяла: «Всë будет хорошо, всë будет хорошо. Всë закончится мирно». Она сняла пояс с тротилом и перекинула его через плечо, очень расслабленно».

Литература

См. также 
 Айза Газуева
 Таймасха Гехинская
 Мовсар Бараев

Примечания 

Убитые командиры вооружённых формирований ЧРИ
Погибшие в боях Второй чеченской войны